Seravale ima više značenja:
 Seravale
 Seravale (Areco)
 Seravale (Asti)
 Seravale (Kueno)
 Seravale (Ferara)
 Seravale (Masa-Karara)
 Seravale (Parma)
 Seravale (Peruđa)
 Seravale (Sijena)
 Seravale (Trento)